Christophe Moulin (1958), Zwitsers voetballer en voetbalcoach
 Christophe Moulin (1971), Zwitsers voetballer en voetbalcoach
 Christophe Moulin (journalist), Frans journalist en presentator